Rokometni Klub Krim (în ), cunoscut în mod obișnuit drept RK Krim, Krim Ljubljana sau, mai simplu, Krim, actualmente denumit Krim Mercator din motive de sponsorizare, este un club de handbal feminin din Ljubljana, Slovenia. Krim a fost fondat în 1984 și și-a adjudecat în numeroase rânduri cupa și campionatul Sloveniei. Printre succesele internaționale ale echipei se numără câștigarea Trofeului Campionilor EHF și a Ligii Campionilor.

Palmares 
Liga I de Handbal a Sloveniei
Câștigătoare (22): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Cupa Sloveniei
 Câștigătoare (24): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Liga Campionilor EHF:
 Câștigătoare (2): 2001, 2003
Finalistă (3): 1999, 2004, 2006

Trofeul Campionilor EHF
 Câștigătoare (2): 2003, 2004
Finalistă (1): 2006
Semifinalistă (2): 1999, 2001

Suporterii 
Suporterii RK Krim sunt denumiți Krimovci.

Meciuri europene 
<div style="height:200px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center;"
|- bgcolor="#ccccff"
! Sezon
! Competiție
! Manșă
! Club
!     Acasă   
! Deplasare
!
|-
|rowspan=3|1993–94
|rowspan=3|Cupa Cupelor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| ATV Basel 	
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–15
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–15
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|1/8 de finală
|style="background-color:#CFF"| Jomsa Rimini 	
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–19
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|1/4 de finală
| TUS Walle Bremen
|align="center"|21–22</span>
|align="center"|<span style="color:red;">14–26
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=3|1994–95
|rowspan=3|Cupa Cupelor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| ŽRK Vardar	
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–20
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–24
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|1/8 de finală
|style="background-color:#CFF"| Chimistul Râmnicu Vâlcea	
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–22
|align="center"|<span style="color:red;">24–32</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|1/4 de finală
| Borussia Dortmund
|align="center"|20–28</span>
|align="center"|<span style="color:blue;">24–24
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=2|1995–96
|rowspan=2|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| Khalita Baku	
|style="background-color:#CFF" align="center"|??–??
|style="background-color:#CFF" align="center"|??–??
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|1/8 de finală
| Viborg HK	
|align="center"|25–18
|align="center"|15–22
|align="center"|</span>
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=5|1996–97|rowspan=5|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| Volan Sofia	
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–16
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–14
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| GAS Anagenisi Artas
|style="background-color:#CFF" align="center"|36–12
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–19
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| TUS Walle Bremen
|style="background-color:#CFF" align="center"|21–20
|align="center"|19–20</span>
|-
|style="background-color:#CFF"| Ferencváros Budapesta
|style="background-color:#CFF" align="center"|22–20
|align="center"|24–27</span>
|-
|-
|1/4 de finală
| Hypo Niederösterreich
|align="center"|<span style="color:red;">21–26
|align="center"|21–34</span>
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=5|1997–98|rowspan=5|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| YKM Istanbul	
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–27
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–25
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
|style="background-color:#CFF"| ASPTT Metz HB
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–25
|align="center"|26–30</span>
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| HERZ – FTC Budapesta
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–24
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–23
|-
|style="background-color:#CFF"| Mar El Osito L'Eliana
|align="center"|<span style="color:red;">30–33
|align="center"|18–35</span>
|-
|-
|1/4 de finală
| Podravka Koprivnica
|align="center"|28–23
|align="center"|20–25</span>
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=7|1998–99|rowspan=7|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| Politehnik Minsk	
|style="background-color:#CFF" align="center"|39–29
|style="background-color:#CFF" align="center"|30–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa A)
|style="background-color:#CFF"| E.S.B.F. Besançon 	
|style="background-color:#CFF" align="center"|19–15
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–20
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Podravka Koprivnica
|align="center"|26–27</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|20–21
|-
|style="background-color:#CFF"| Kometal Gjorče Petrov
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–27
|align="center"|<span style="color:red;">17–23
|-
|-
|style="background-color:#CFF"|1/4 de finală
|style="background-color:#CFF"| Milar l Eliana Valencia
|align="center"|23–25</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| ŽRK Budućnost
|align="center"|<span style="color:red;">26–29</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–29
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|Finala
| Dunaferr SE
|align="center"|26–26</span>
|align="center"|23–25</span>
|align="center"|
|-
|rowspan=2|1998–99|rowspan=2|Trofeul Campionilor
|Semifinale
| Bækkelagets SK	
|
|align="center"|<span style="color:red;">24–27
|
|-
|style="background-color:#CFF"|Locul 3
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK 	
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–27
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=4|1999–00
|rowspan=4|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF"|1/16 de finală
|style="background-color:#CFF"| Anadolu Üni Eskișehir
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–15
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–17
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
| Hypo Niederösterreich
|align="center"|<span style="color:red;">27–28</span>
|align="center"|<span style="color:blue;">24–24
|rowspan=3 align="center"|
|-
| Motor Zaporoje
|align="center"|33–18
|align="center"|<span style="color:red;">21–22
|-
| Bækkelagets SK	
|align="center"|25–22
|align="center"|<span style="color:red;">23–32</span>
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6 style="background-color:#CFF"|2000–01|rowspan=6 style="background-color:#CFF"|Liga Campionilor
|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| Milar L'Eliana Valencia
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–19
|align="center"|<span style="color:red;">21–30</span>
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Spartak Kiev
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–21
|-
|style="background-color:#CFF"| Győri Graboplast ETO
|align="center"|27–27</span>
|align="center"|21–21</span>
|-
|style="background-color:#CFF"|1/4 de finală
|style="background-color:#CFF"| Larvik HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–17
|align="center"|<span style="color:red;">20–24</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| Bud. Brillant Podgorica
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–21
|align="center"|<span style="color:red;">25–27</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|-
|style="background-color:#CFF"|Finală
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–19
|align="center"|<span style="color:blue;">22–22</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|rowspan=2|2000–01|rowspan=2|Trofeul Campionilor
|Semifinale
| Motor Zaporoje
|
|align="center"|<span style="color:red;">22–26
|
|-
|style="background-color:#CFF"|Locul 3
|style="background-color:#CFF"| Nordstrand 2000 	
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=3 |2001–02
|rowspan=3 |Liga Campionilor
|rowspan=3 |Faza grupelor(Grupa D)
| MKS Montex Lublin
|align="center"|<span style="color:red;">26–32</span>
|align="center"|<span style="color:red;">24–27
|rowspan=3 |
|-
| Volgograd AKVA
|align="center"|22–21
|align="center"|24–22
|-
| Kometal Gjorče Petrov
|align="center"|26–22
|align="center"|<span style="color:red;">27–26</span>
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6 style="background-color:#CFF"|2002–03|rowspan=6 style="background-color:#CFF"|Liga Campionilor
|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| RK Buducnost MONET
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–29
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–19
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Ferrobus KU Mislata
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–27
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–26
|-
|style="background-color:#CFF"| Handball Metz Metropole 	
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–25
|-
|style="background-color:#CFF"|1/4 de finală
|style="background-color:#CFF"| Larvik HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–28
|align="center"|<span style="color:red;">21–22</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| Ikast Bording EH
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|-
|style="background-color:#CFF"|Finală
|style="background-color:#CFF"| Milar L'Eliana Valencia
|style="background-color:#CFF" align="center"|36–28
|align="center"|<span style="color:red;">27–30</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|rowspan=2 style="background-color:#CFF"|2002–03|rowspan=2 style="background-color:#CFF"|Trofeul Campionilor
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| E.S.B.F. Besançon
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–26
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Finală
|style="background-color:#CFF"| Slagelse FH 	
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–28
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6 |2003–04|rowspan=6 |Liga Campionilor
|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| RK Buducnost MONET
|style="background-color:#CFF" align="center"|35–25
|align="center"|<span style="color:red;">24–26</span>
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| HC Motor Zaporoje
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–26
|-
|style="background-color:#CFF"| Ikast Bording EH	
|align="center"|24–27</span>
|align="center"|<span style="color:red;">24–28
|-
|style="background-color:#CFF"|1/4 de finală
|style="background-color:#CFF"| HC Lada Togliatti
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–25
|align="center"|<span style="color:red;">21–24</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| Larvik HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–19
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–30
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|-
||Finală
|| Slagelse FH
|align="center"|<span style="color:red;">32–36
|align="center"|24–25</span>
|align="center"|
|-
|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|2003–04|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|Trofeul Campionilor
|rowspan=2 style="background-color:#CFF"|Faza grupelor(Grupa B)
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–28
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Kometal Gjorče Petrov
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–20
|-
|style="background-color:#CFF"|Finală
|style="background-color:#CFF"| Hypo Niederösterreich 	
|
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–25
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=4|2004–05
|rowspan=4|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| RK DIN Niš
|style="background-color:#CFF" align="center"|40–30
|style="background-color:#CFF" align="center"|23–24
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Tertnes Bergen
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–18
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–22
|-
|style="background-color:#CFF"| Orsan Elda Prestigio
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|30–25
|-
|-
|1/4 de finală
| Kometal Gjorče Petrov
|align="center"|23–21
|align="center"|<span style="color:red;">21–24
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6 |2005–06
|rowspan=6 |Liga Campionilor
|rowspan=3 style="background-color:#CFF"|Faza grupelor(Grupa A)
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–21
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–28
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Orsan Elda Prestigio
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–26
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–17
|-
|style="background-color:#CFF"| Larvik HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–19
|align="center"|<span style="color:red;">23–29
|-
|style="background-color:#CFF"|1/4 de finală
|style="background-color:#CFF"| HC Lada Togliatti
|style="background-color:#CFF" align="center"|25–18
|align="center"|29–36</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"|Semifinale
|style="background-color:#CFF"| Aalborg DH
|align="center"|30–31</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–16
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|-
||Finală
|| Viborg HK
|align="center"|<span style="color:red;">22–24</span>
|align="center"|21–20
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=4|2006–07
|rowspan=4|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa A)
|style="background-color:#CFF"| Cem. la Union-Ribarroja
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–28
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–31
|rowspan=3  align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Aalborg DH
|style="background-color:#CFF" align="center"|30–26
|align="center"|<span style="color:red;">24–26
|-
|style="background-color:#CFF"| Dinamo Volgograd
|style="background-color:#CFF" align="center"|41–33
|style="background-color:#CFF" align="center"|34–29
|-
|-
|1/4 de finală
| Slagelse DT
|align="center"|26–28</span>
|align="center"|<span style="color:red;">23–30
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=4|2007–08|rowspan=4|Liga Campionilor
|rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
| 1. FC Nürnberg
|align="center"|30–31</span>
|align="center"|<span style="color:red;">24–26
|rowspan=3  align="center"|
|-
| IK Sävehof
|align="center"|24–24</span>
|31–30
|-
| Zvezda Zvenigorod
|35–33
|align="center"|<span style="color:red;">36–31
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|-
|rowspan=2|2007–08|rowspan=2|Cupa Cupelor
|style="background-color:#CFF"|1/8 de finală
|style="background-color:#CFF"| RK Lokomotiva Zagreb 	
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–25
|align="center"|<span style="color:red;">25–30</span>
|style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|1/4 de finală
| Rulmentul Brașov 	
|align="center"|<span style="color:red;">27–29
|align="center"|25–27</span>
|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2008–09|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| 1. FC Nürnberg
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–25
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–25
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|38–34
|align="center"|<span style="color:red;">28–38</span>
|-
|style="background-color:#CFF"| Metz Handball
|align="center"|<span style="color:red;">26–31
|style="background-color:#CFF" align="center"|33–29
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 2)
| Budućnost T-mobile
|35–28
|align="center"|32–37</span>
|rowspan=3  align="center"|
|-
| Győri Audi ETO KC
|align="center"|31–35</span>
|align="center"|33–34</span>
|-
| CS Oltchim
|35–34
|align="center"|<span style="color:red;">30–36</span>
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2009–10|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
|style="background-color:#CFF"| Hypo Niederösterreich
|style="background-color:#CFF" align="center"|35–24
|align="center"|<span style="color:red;">26–28</span>
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Aalborg DH
|style="background-color:#CFF" align="center"|30–23
|style="background-color:#CFF" align="center"|38–32
|-
|style="background-color:#CFF"| Metz Handball
|style="background-color:#CFF" align="center"|35–31
|style="background-color:#CFF" align="center"|37–30
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 1)
| Larvik HK
|align="center"|<span style="color:red;">30–34
|align="center"|23–30</span>
|rowspan=3  align="center"|
|-
| Győri Audi ETO KC
|align="center"|<span style="color:blue;">24–24
|align="center"|23–25</span>
|-
| HC Leipzig
|32–26
|31–27
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2010–11|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF"| Győri Audi ETO KC
|align="center"|<span style="color:red;">30–34
|align="center"|<span style="color:red;">21–26
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Podravka Vegeta
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|35–30
|-
|style="background-color:#CFF"| Zvezda Zvenigorod
|style="background-color:#CFF" align="center"|37–32
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–28
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 1)
| CS Oltchim
|37–30
|align="center"|<span style="color:red;">27–31</span>
|rowspan=3  align="center"|
|-
| Itxako Reyno De Navarra
|30–26
|align="center"|<span style="color:red;">24–25</span>
|-
| ŽRK Budućnost
|align="center"|<span style="color:red;">36–40
|align="center"|<span style="color:red;">29–32
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2011–12|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
|style="background-color:#CFF"| Larvik HK
|align="center"|<span style="color:red;">19–22
|align="center"|19–32</span>
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Podravka Vegeta
|align="center"|<span style="color:blue;">22–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–23
|-
|style="background-color:#CFF"| Viborg HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–25
|align="center"|28–28</span>
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 2)
| Metz Handball
|28–24
|21–20
|rowspan=3  align="center"|
|-
| CS Oltchim
|align="center"|<span style="color:red;">25–31
|align="center"|<span style="color:red;">26–30
|-
| ŽRK Budućnost
|align="center"|26–27</span>
|align="center"|<span style="color:red;">21–29
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=7|2012–13
|rowspan=7|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa B)
|style="background-color:#CFF"| Universitatea Cluj
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–27
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–23
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Podravka Vegeta
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–22
|align="center"|22–25</span>
|-
|style="background-color:#CFF"| Győri Audi ETO KC
|align="center"|20–31</span>
|align="center"|<span style="color:red;">29–22
|-
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Grupele principale(Grupa 2)
|style="background-color:#CFF"| Zvezda Zvenigorod
|style="background-color:#CFF" align="center"|27-23
|style="background-color:#CFF" align="center"|29-24
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| Oltchim Râmnicu Vâlcea
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–24
|align="center"|<span style="color:red;">20–23</span>
|-
|style="background-color:#CFF"| FTC-Rail Cargo Hungaria
|style="background-color:#CFF" align="center"|31–25
|align="center"|<span style="color:red;">26–30</span>
|-
||Semifinale
|| Larvik HK
|19–27
|align="center"|<span style="color:red;">22–24</span>
|align="center"|
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2013–14|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa C)
|style="background-color:#CFF"| IK Sävehof
|style="background-color:#CFF" align="center"|36–28
|align="center"|<span style="color:blue;">25–25
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| HC Leipzig
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–20
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–23
|-
|style="background-color:#CFF"| Metz Handball
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–21
|align="center"|<span style="color:red;">20–21
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 2)
| Larvik HK
|24-11
|align="center"|<span style="color:red;">22–28</span>
|rowspan=3  align="center"|
|-
| Budućnost Podgorica
|align="center"|<span style="color:red;">26–30
|align="center"|<span style="color:red;">15–30
|-
| Győri Audi ETO KC
|align="center"|22–24</span>
|align="center"|<span style="color:red;">24–27
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=6|2014–15
|rowspan=6|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=3|Faza grupelor(Grupa A)
|style="background-color:#CFF"| Hypo Niederösterreich
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–20
|align="center"|<span style="color:red;">25–29
|rowspan=3 style="background-color:#CFF" align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF"| HC Leipzig
|align="center"|<span style="color:red;">31–35
|align="center"|<span style="color:red;">24–30
|-
|style="background-color:#CFF"| Dinamo Volgograd
|align="center"|<span style="color:red;">24–26
|style="background-color:#CFF" align="center"|26–25
|-
|rowspan=3|Grupele principale(Grupa 1)
| Thüringer HC
|align="center"|<span style="color:red;">23-26
|align="center"|<span style="color:red;">21–33
|rowspan=3  align="center"|
|-
| ŽRK Vardar
|align="center"|<span style="color:red;">29–47
|align="center"|<span style="color:red;">30–41
|-
| ŽRK Budućnost
|align="center"|<span style="color:red;">20–23
|align="center"|<span style="color:red;">20–39
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=3|2015–16|rowspan=3|Liga Campionilor
|rowspan=3|Faza grupelor(Grupa A)
| HCM Baia Mare
|align="center"|<span style="color:red;">27–33
|align="center"|<span style="color:red;">28–35
|rowspan=3 align="center"|
|-
| Rostov-Don
|align="center"|<span style="color:red;">31–36
|align="center"|<span style="color:red;">25–35
|-
| Larvik HK
|align="center"|<span style="color:red;">21–37
|align="center"|<span style="color:red;">28–32
|-
|rowspan=3|2015–16|rowspan=3|Cupa Cupelor EHF
|style="background-color:#CFF" |Șaisprezecimi
|style="background-color:#CFF" | SCM Craiova
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–23
|style="background-color:#CFF" align="center"|29–30
|-
|style="background-color:#CFF" |Sferturi
|style="background-color:#CFF" | Vipers Kristiansand
|style="background-color:#CFF" align="center"|30–20
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–29
|-
|Semifinale
| Lada Togliatti
|align="center"|<span style="color:red;">22–27
|align="center"|<span style="color:red;">24–28
|-
|colspan=1 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=8|2016–17|rowspan=8|Liga Campionilor
|style="background-color:#CFF" rowspan=2|Calificări(Grupa 3)
|style="background-color:#CFF" | IUVENTA Michalovce
|style="background-color:#CFF" align="center"|28–22
|—
|rowspan=8 align="center"|
|-
|style="background-color:#CFF" | Indeco Conversano
|style="background-color:#CFF" align="center"|37–16
|—
|-
|rowspan=3|Faza grupelor(Grupa D)
|style="background-color:#CFF" | Larvik HK
|style="background-color:#CFF" align="center"|24–22
|style="background-color:#CFF" align="center"|36–31
|-
| Team Esbjerg
|style="background-color:#CFF" align="center"|27–22
|align="center"|<span style="color:red;">25–35
|-
|style="background-color:#CFF" | IK Sävehof
|style="background-color:#CFF" align="center"|32–29
|align="center"|<span style="color:red;">24–26
|-
|rowspan=3|Grupele principale
| Győri Audi ETO KC
|align="center"|<span style="color:red;">17–34
|align="center"|<span style="color:red;">22–39
|-
| CSM București
|align="center"|<span style="color:red;">21–24
|align="center"|<span style="color:red;">26–28
|-
| FC Midtjylland
|align="center"|<span style="color:red;">21–27
|align="center"|<span style="color:red;">19–28
|}
</div>

 Echipa 
 Lotul de jucătoare 
Echipa în sezonul 2017–18  

Portari
 12  Sergeja Stefanišin
 16  Miša Marinček
 21  Amra Pandžić

Extreme dreapta
 5  Aneta Benko
 71  Ines Amon

Extreme stânga
 8  Tamara Mavsar
 13  Polona Barič

Pivoți
 14  Aneja Beganovič
 22  Sanja Gregorc
 77  Olga Perederîi 

Intermediari stânga
 9  Ana Abina
 23  Maria Adler
 80  Jelena Despotović
Coordonatori
 15  Tjaša Stanko
 17  Elizabeth Omoregie
 18  Nina Zulić
Intermediari dreapta
 20  Alja Koren
 34  Labrina Tsàkalou

 Banca tehnică 
Sezonul 2017–18
 Antrenor principal: Uroš Bregar
 Antrenor secund: Ilija Andjelković
 Antrenor cu portarii: Branka Jovanović
 Fizioterapeut: Goran Ilievski
 Maseur: Rok Svetko
 Manager de echipă: Jaka Kravanja

 Foste jucătoare notabile 

 Tatjana Logvin
 Carmen Martín
 Andrea Farkas
 Gabriella Kindl
 Katalin Pálinger
 Szandra Zácsik
 Cecilie Leganger
 Sandra Kolaković
 Katja Nyberg
 Luminița Dinu-Huțupan
 Simona Gogîrlă
 Oana Manea
 Jelena Grubišić
 Andrea Penezić
 Anđela Bulatović

  Natalia Derepasko
  Marina Verheliuk-Strile
 Tatiana Alizar
 Liudmila Bodnieva
 Tatjana Oder
 Deja Doler 
 Barbara Lazović
 Andrea Lekić
 Dragana Cvijić
 Sanja Damnjanović
 Susann Müller
 Nina Wörz
 Linnea Torstenson

 Foști antrenori notabili 

 Tone Tiselj
 Marta Bon

 Săli 
RK Krim joacă meciurile din Liga Regională, campionatul sloven și Cupa Sloveniei în „Sala Sporturilor Krim Galjevica”. Pentru meciurile din Liga Campionilor, echipa folosește „Arena Stožice” din complexul Športni park Stožice.Nume: Športna dvorana Krim GaljevicaOraș: LjubljanaCapacitate: 600 spectatoriAdresă: Ob Dolenjski Železnici 50, 1000 LjubljanaNume: Arena StožiceOraș: LjubljanaCapacitate: 12.480 spectatoriAdresă:''' Vojkova Cesta 100, 1000 Ljubljana

Note

Legături externe 
Pagina oficială a clubului RK Krim 
Pagina de Facebook a clubului RK Krim

Cluburi de handbal din Slovenia
Fondări în 1984
Cluburi câștigătoare ale Ligii Campionilor EHF Feminin